Mahlsdorf (Salzwedel) - plaats en voormalige gemeente in Saksen-Anhalt
 Mahlsdorf (Golßen) - "ortsteil" van Golßen
 Berlin-Mahlsdorf - wijk in Berlijn